Доза́-сюр-Вода́бль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Пюї-де-Дом. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 380 км на південь від Парижа, 34 км на південь від Клермон-Феррана.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Овернь. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Овернь-Рона-Альпи.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Галерея зображень

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Доза-сюр-Водабль на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Пюї-де-Дом

Примітки 

Муніципалітети департаменту Пюї-де-Дом